Vassy (Calvados)
 Vassy (Yonne)